Sao Salvador kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Salvador, Brasilien, delstatshuvudstad, Bahia,

Portugal 

 São Salvador (freguesia i Bragança), Mirandela, 
 São Salvador (freguesia i Viseu), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar